Fedir Kyrylovych Hlukh (en  ;  - , Kiev) est un avocat et homme d'État soviétique et ukrainien.

Né à Beyeve, dans le gouvernement de Kharkov (aujourd'hui Lypova Dolyna Raion, oblast de Soumy), de 1963 à 1983, il est procureur général de la République socialiste soviétique d'Ukraine (rôle qui est à l'époque subordonné au ).

Références 

Récipiendaire de l'ordre de l'Étoile rouge
Récipiendaire de l'ordre du Drapeau rouge du Travail
Récipiendaire de l'ordre de Lénine
Décès en août 1984
Naissance en septembre 1912
Naissance dans le gouvernement de Kharkov
Décès à Kiev
Décès en RSS d'Ukraine
Décès à 71 ans